El término "Worship Music" puede referirse a:

 Worship Music (album), un álbum del 2011 de la banda de heavy metal Anthrax; o
 La música contemporánea de adoración, una forma moderna de música congregacional cristiana.